El cóndor pasa puede referirse a:

 El cóndor pasa (zarzuela), obra musical peruana
 El cóndor pasa (canción), pieza musical de la zarzuela
 El Cóndor Pasa (If I Could), canción de Simon y Garfunkel